Hribi je ime več naselij v Sloveniji:

 Hribi, občina Lukovica
 Hribi, občina Sežana

Glej tudi 

 Hrib in hribovje
 Hribljane

naselja v Sloveniji